Audrey Pulvar (née en 1972), journaliste et femme politique française ;
Marc Pulvar (1936-2008), syndicaliste français, père de la précédente.